Ка́рлос Алазра́ки (; ) — американский актёр-комик, актёр озвучивания, изредка выступает как сценарист, режиссёр и продюсер. Наиболее известен зрителям по сериалу «Рино 911!», где за 5 лет появился в 73 эпизодах, и по мультсериалу «Волшебные покровители» (100 эпизодов за 13 лет). Большинство озвученных актёром мультфильмов — канала Nickelodeon.

Биография 
Карлос Джейми Алазраки родился 20 июля 1962 года в городе Йонкерс (штат Нью-Йорк), хотя во многих источниках местом его рождения указывается противоположный конец страны: город Сакраменто в штате Калифорния. В связи с этим противоречием среди редакторов англоязычной Википедии, Алазраки сам ответил на этот вопрос: «Настоящий ответ — я родился в Йонкерсе, Нью-Йорк. А потом очень быстро переехал в Северную Калифорнию. Рос в Конкорде, Калифорния»<ref>Carlos Alazraqui: Q&A — Birthplace   на сайте 37prime.net</ref>.

Один из его родителей был , второй — . Как было сказано выше, вскоре после рождения Карлоса, его семья переехала в город Конкорд штата Калифорния. С 1982 по 1986 год будущий актёр учился в . В 1993 году занял первое место в . Получив за эту победу крупный денежный приз, Алазраки переехал в Лос-Анджелес, где вплотную занялся развитием своей карьеры актёра и актёра озвучивания. В 1997 году телезрители впервые увидели Алазраки вживую: он сыграл эпизодическую роль водителя в одном эпизоде сериала . В 1998 году актёр дебютировал на широком экране: роль Тони Монтаны в фильме .

Он был оригинальным "голосом парня" на шоу Стефани Миллер. Его заменой был Джим Уорд, ранее заменивший его. В январе 2008 года Алазраки вернулся на шоу, чтобы заменить Джима, пока он восстанавливался после операции.

В 2010 году стал одним из создателей и главных актёров веб-сериала «Клуб», который был выпущен в ноябре 2010 года. В сериале представлены Джилл-Мишель Мелеан, Дебра Уилсон, Джонни А. Санчес, Лори Алан и Дин Норрис, а в 2013 году озвучил колумбийского наркоторговца в одном из эпизодов веб-сериала Мелинды Хилл .

 Алазраки номинировался на премию «Энни» в категории «Лучшее озвучивание (телевидение)» за роль Дензела Крокера в мультсериале «Волшебные покровители», но не получил награды.

Карлос Алазраки присоединился к Miller’s Sexy Liberal Comedy Tour в 2014 году, сыграв несколько концертов.

По состоянию на 2014 год Карлос Алазраки живёт в Лос-Анджелесе с женой и двумя детьми.

 Избранные работы 
 Широкий экран 
Кроме озвучивания</small>
  —  / Dirt Merchant — Ронни Орландо
  —  / Soccer Dog: European Cup — директор Блэр (в титрах не указан)
  —  / Reno 911!: Miami — Джеймс Гарсиа

 Телевидение 
<small>Кроме озвучивания
 —2008 — Рино 911! / Reno 911! — Джеймс Гарсиа / шеф Карл / второстепенные персонажи (в 73 эпизодах)
  —  / I Downloaded a Ghost — Винстон Притчетт, привидение
 , 2012 — Биг Тайм Раш / Big Time Rush — Маркос дель Посей (в 3 эпизодах)

 Озвучивание фильмов и сериалов 
  —  / Saul of the Mole Men — Стромул Гуандор, лидер птиц — летучих мышей (в 10 эпизодах)
 2007 — Бен-10: Наперегонки со временем / Ben 10: Race Against Time — гуманоид Серая Материя
 2007—2008 —  / Out of Jimmy’s Head — суслик Голли / голубь / второстепенные персонажи (в 7 эпизодах)
  — Кошки против собак: Месть Китти Галор / Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore — стрелок по кошкам / кошачий шпионский аналитик

 Озвучивание мультфильмов и мультсериалов 

 Озвучивание видеоигр и компьютерных программ 
 1996 — Soviet Strike — Билл Клинтон
 1996 —  — валлаби  / пёс 
 1998 — Spyro the Dragon — Дракон Спайро / второстепенные персонажи
 2001 —  — капитан пиратского торгового корабля / наёмник Уингмен / спасатель
 2002 — Maximo: Ghosts to Glory — Грим Рипер / Бакар Ла Бас / Генерал (в англоязычном издании)
 2002 —  — Бобби / Иззи Фрикс
 2002 —  — Майк Вазовский из м/ф «Корпорация монстров»
 2003 —  — Мэк
 2004 —  — доктор 
 2005 —  — Дензел Крокер из м/с «Волшебные покровители»
 2006 —  — Горди / Белка
 2006 — Justice League Heroes — 
 2006 —  — Нестор
 2006 — Sonic the Hedgehog — второстепенные персонажи (в англоязычном издании)
 2007 —  — валлаби Рокко
 2008 — Crash: Mind over Mutant — второстепенные персонажи
 2009 — Call of Juarez: Bound in Blood — Уильям Макколл, священник
 2011 — Batman: Arkham City — офицер Санчес / политзаключённый
 2013 — Marvel Heroes — Кузнец
 2013 — Disney Infinity — Майк Вазовский из м/ф «Корпорация монстров»
 2013 — Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows — Рафаэль
 2013 — Skylanders: Swap Force — Дафф
 2013 — Batman: Arkham Origins — наёмник Бэйн
 2014 —  — Майк Вазовский из м/ф «Корпорация монстров»

 Озвучивание рекламы 
 1997—2000 — Taco Bell — 
 2003 — GEICO — Чихуахуа Тако Белл<ref>Taco Bell Dog Story   на сайте everwonder.com</ref>
 2011—2012 — Direct Auto Insurance — JJ Hightail

Примечания

Ссылки 
 Карлос Алазраки  на сайте comediansusa.com
 Карлос Алазраки  на сайте behindthevoiceactors.com

Киноактёры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сакраменто